Héctor Moreno puede referirse a:

 Héctor José Moreno Moreno (1963-), atleta colombiano;
 Héctor Alfredo Moreno Herrera (1988-), futbolista mexicano.